Peter Mlynár (ur. 1 marca 1988 w Popradzie) – słowacki biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Peter Mlynár pojawił się 20 grudnia 2006 roku w Hochfilzen, gdzie w zawodach Alpen Cup zajął 106. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2007 roku brał udział w mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, ale zajmowął odległe pozycje. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata U-23 w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie zajął 23. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 28 listopada 2009 roku w Ruce, zajmując 47. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 31 grudnia 2011 roku w Oberstdorfie, zajmując osiemnaste miejsce w sprincie klasykiem. W klasyfikacji generalnej sezonu 2011/2012 zajął ostateczne 135. pozycję. Kilkukrotnie starował na dużych międzynarodowych imprezach, indywidualnie najlepiej wypadając podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme w 2013 roku, gdzie zajął 38. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Mlynár nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Słowaccy biegacze narciarscy
Słowaccy olimpijczycy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Popradzie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011